La  peut désigner :
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  de Landwehr de la  d'infanterie (Empire allemand)
  (Espagne républicaine)
  (États-Unis)
  d'infanterie de la  division d'infanterie (France)
  d'infanterie alpine de la  d'infanterie alpine (France)
  (Inde britannique)
 
  (Russie)
  brigade motorisée (Ukraine)
  (Union soviétique puis Russie)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)